Yumiko  – nome proprio femminile giapponese
20073 Yumiko  – asteroide della fascia principale